Název Třemošnice má více sídel:

 Třemošnice – město v okrese Chrudim
 Třemošnice (Ostředek) – vesnice v obci Ostředek v okrese Benešov
 Třemošnice (hospodářský dvůr) – hospodářský dvůr nedaleko Hromnic v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy